Informativo puede referirse a:
Lo relativo a la información.
Programa informativo, programa de televisión o radio en el que se cuentan noticias de interés público.
Boletín informativo, distribuida de forma regular centrada en un tema principal que es del interés de sus suscriptores.
Servicios informativos, la sección encargada de la información en una cadena de televisión o emisora de radio.